Дуэ () — коммуна в Италии, располагается в автономном регионе Валле-д’Аоста.

Население составляет 418 человек (2008 г.), плотность населения составляет 26 чел./км². Занимает площадь 16 км². Почтовый индекс — 11010. Телефонный код — 0165.

Покровителем коммуны почитается  священномученик Власий Севастийский, празднование 3 февраля.

Демография 
Динамика населения:

Ссылки 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/